Адамовичі — власна назва.

Персоналії 
 Адамовичі (рід)

Топоніми

Адамовичі (Молодечненський район)